Příjmení McFarlane nosí více významných osobností:

 Colin McFarlane (* 1961) – britský herec
 Michael McFarlane (* 1960) – britský atlet, běžec, sprinter
 Rachel McFarlane (* 1971) – britská zpěvačka